Mille-Xterm (aujourd'hui intitulé ) est un système de terminaux graphiques  mis au point par le Projet MILLE. Il s’agit d’une infrastructure qui permet un déploiement massif et centralisé de terminaux graphiques. Il s’agit d’une solution entièrement open source qui a été développée à partir du système LTSP en ajoutant les composantes nécessaires pour outrepasser les limites de ce dernier.

Objectif 
Son objectif est de fournir une infrastructure robuste, flexible et qui évolue facilement. Il offre une solution pratique aux problèmes de gestion, de déploiement, de mise à jour et de configuration de plusieurs milliers de terminaux.

Fonctionnement 
Le principe d’une architecture composée de clients légers, est d’installer des applications sur un serveur central et de permettre aux utilisateurs de se servir de ces applications à distance. L’affichage des applications se fait sur l’écran du client léger, mais les applications sont exécutées sur un serveur central.

Son origine 
Compte tenu des contraintes budgétaires liées à la décroissance, à l’augmentation des coûts des licences logicielles et à la désuétude des parcs d’ordinateurs, les membres du projet MILLE ont entrepris une réflexion sur les moyens pour mettre en œuvre une solution qui permettrait de poursuivre l’intégration des technologies dans les écoles. Il était devenu évident que le modèle propriétaire classique utilisé par les fournisseurs rencontrés ne pouvait plus répondre aux besoins et surtout à ses moyens. Le modèle libre a été mis en concurrence avec lui.

L'état actuel de la solution 
Étant donné le succès de cette solution, la communauté d'LTSP a décidé de fusionner Mille-Xterm avec LTSP. La solution porte désormais le nom :

Notes et références

Liens externes 
  Site officiel de Mille-Xterm  

Logiciel sous licence libre
Logiciel pour Linux